Чудовище може да се отнася за:

 Чудовище – страшно фантастично същество, което обикновено се среща в митовете, легендите и литературата
 Чудовище (филм) – драматичен филм от САЩ (2003 г., реж. Пати Дженкинс)
 Чудовища (филм) – български игрален филм (2020 г., реж. Калоян Патерков)